Elver ist der Familienname folgender Personen.

 Hieronymus Stephan von Elver (1584–1624), deutscher Reichshofrat, kaiserlicher Gesandter und Schriftsteller